Кубок Ізраїлю з футболу 2015–2016 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ізраїлі. Титул здобув Маккабі (Хайфа).

Регламент 
Кубкова стадія складається з двох раундів: регіонального та національного, саме з національного раунду (1/16 фіналу) стартують клуби Прем'єр-ліги.

1/16 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|12 січня 2016

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 січня 2016

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 січня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|26 січня 2016

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 січня 2016

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|28 січня 2016

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулись 9-10 лютого, а матчі-відповіді — 1-2 березня 2016 року.

|}

Півфінали 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|19 квітня 2016

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ізраїлю на soccerway 

2015–2016
Ізраїль
Ізраїль
2015 в Ізраїлі
2016 в Ізраїлі